Ранчо Санта Лусија има више значења:

 Ранчо Санта Лусија (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Лусија, Еухенио Ледесма (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Лусија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Санта Лусија, Хесус Родригез (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику